Тушама — упразднённая деревня в Усть-Илимском районе Иркутской области.

Находится в зоне затопления БоГЭС. На июль 2013 года в деревне практически никто не живёт.

География 
Деревня находится в 20 км от центра района.

Население

Ссылки

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Усть-Илимского района